Molekulska formula -{C14H19NO4}- se može odnositi na:

 Filenadol
 Anizomicin